Манів Галина Миколаївна (* 1965) — українська письменниця, перекладачка, пише для дорослих і дітей, літературна редакторка. Член НСПУ.
 Манів Денис Романович (1981—2015) — український правник та політик, з 6 березня 2015 голова контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України.

 Манів — лемківське село у Підкарпатському воєводстві Республіки Польща, Сяноцькому повіті, гміна Команча.